Francis Mostyn est un nom pouvant désigner:

 (1800-1847), vicaire apostolique catholique anglais
 (1860-1939), archevêque gallois de Cardiff

Voir aussi

Mostyn, Francis